Matthias Koch (* um 1962) ist ein deutscher Redakteur.

Werdegang 
Koch studierte Jura und Politik in Tübingen, Hamburg und Washington D.C.

1989 volontierte er bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, wurde bald Ressortchef für Politik und im Jahr 2000 stellvertretender Chefredakteur.

Im Jahr 2013 war Matthias Koch Gründungschefredakteur des RedaktionsNetzwerks Deutschland und übernahm übergangsweise 2016 die Leitung des Hauptstadtbüros des RedaktionsNetzwerks.

Koch lebt mit seiner Frau, einer freiberuflichen Journalistin, und seinen zwei Söhnen in Kirchrode.

Zuletzt verfasste er einige Leitartikel.

Weblinks 
https://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Neue-Chefredaktion-tritt-bei-der-HAZ-an

Journalist (Deutschland)
Zeitungsjournalist
Chefredakteur
Deutscher
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann